

Geografia
Padula – comune italiano della provincia di Salerno
Padula – frazione del comune italiano di Cortino in provincia di Teramo

Persone
Antonio Padula – storico e scrittore italiano
Fabrizio Padula – chirurgo italiano
Filomeno Padula - patriota e politico italiano
Fortunato Padula – politico italiano
Giovanni Padula - imprenditore italiano
Maria Padula – pittrice italiana
Pietro Padula – politico e avvocato italiano
Vincenzo Padula – sacerdote, letterato e patriota italiano
Vincenzo Padula - presbitero e patriota italiano

Pagine correlate
Padule